Чорний ящик — термін, використовуваний для позначення системи, механізм роботи якої невідомий або приймається невідомим.
 Бортовий самописець (неправильно іменований у ЗМІ як чорний ящик) — в авіації бортовий самописець, що реєструє параметри польоту літального апарата й мовні переговори екіпажа.
 Чорний ящик — позначення предмета, у якому може лежати що завгодно. Уперше використовувався в грі Що? Де? Коли?.
 «Чорний ящик» (La Boite noire) en, fr — французький фільм, психологічний трилер 2005 року, режисер Рішар Бері.

Див. також 
 Blackbox — менеджер вікон для X Window System.
 BlackBox Component Builder — компонентне середовище розробки й виконання для мови Компонентний Паскаль.
 Black Box: The Complete Original Black Sabbath (1970—1978) — збірка перших восьми альбомів хеві-метал групи Black Sabbath.